CIL — сокращение от Common Intermediate Language
CIL — сокращение от Corpus Inscriptionum Latinarum
CIL — сокращение от Call Information Logging